Мурдасов — фамилия.

 Мурдасов, Борис Александрович (род. 1941) — советский и российский конструктор-тракторостроитель, заслуженный конструктор РФ (1993), лауреат Государственной премии СССР (1987).
 Мурдасов, Сергей Николаевич (род. 1987) — российский биатлонист.